Grupp D i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var en av tio grupper i Uefas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar.

Tabell

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Målskyttar
Det gjordes 53 mål på 20 matcher, vilket gav ett snitt på 2,65 mål per match.

6 mål

 Teemu Pukki
 Antoine Griezmann

5 mål
 Kylian Mbappé

3 mål

 Karim Benzema
 Roman Jaremtjuk

2 mål

 Luka Menalo
 Miralem Pjanić
 Smail Prevljak
 Ruslan Valiullin
 Andrij Jarmolenko

1 mål

 Anel Ahmedhodzic
 Edin Džeko
 Miroslav Stevanović
 Marcus Forss
 Robin Lod
 Daniel O'Shaughnessy
 Joel Pohjanpalo
 Ousmane Dembélé
 Anthony Martial
 Adrien Rabiot
 Islambek Kuat
 Serikzhan Muzhikov
 Bakhtiyar Zaynutdinov
 Artem Dovbyk
 Júnior Moraes
 Mykola Sjaparenko
 Danylo Sikan
 Serhij Sydortjuk
 Oleksandr Zintjenko

1 självmål
 Serhiy Malyi (mot Frankrike)

Källor
 Uefa.com

Referenser

D